Мацура Сіґенобу (Хоїн) (1549 — 1614)
Мацура Сіґенобу (Тенсьо) (1622 — 1703)